De DFB-Pokal 1999–2000 was de 57ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 31 juli 1999 met de eerste ronde en eindigde op 6 mei 2000 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Alfons Berg.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1999/00
2. Bundesliga 1999/00
Finale DFB-Pokal 2000

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1999/00